Карта може бити:

 Карта (мапа), географска карта, мапа
 Карта (игра), насликани комад картона који се користи у игри картама, и
 Карта (саобраћај), признаница о плаћеној тарифи за превоз (аутобуска, возна, авионска).

или

 Магна Карта, Велика повеља слободе која се зове Магна Карта.

lt:Card